Nordfeld bezeichnet:

 den nördlichen Teil eines Grubenfeldes im Bergbau
 die Grube Nordfeld bei Höchen, Saarland
 eine Schleuse der Eider bei Drage, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Nordfeldt
 Northfield
 Nord-Feld (Katar)
 Norderfeld